La Coppa di Russia 2021-2022 è stata la 31ª edizione del torneo. La competizione si è giocata dal 24 settembre 2021 al 20 marzo 2022.

Secondo turno

Zona Est

Zona Ovest

Ottavi di finale

Quarti di finale

Fase finale 
La final four si è svolta il 19 e 20 marzo a Tjumen'.

Tabellone

Semifinali

Finale terzo posto

Finale

Note

Collegamenti esterni 

Calcio a 5 nel 2022
Calcio a 5 nel 2021